Iwajłowgrad (bułg. Община Ивайловград) – gmina w południowej Bułgarii.

Miejscowości 
Miejscowości wchodzące w skład gminy Iwajłowgrad:
 Beli doł (bułg. Бели дол),
 Bełopolane (bułg. Белополяне),
 Bełopołci (bułg. Белополци),
 Bjałgradec (bułg. Бялградец),
 Boturcze (bułg. Ботурче),
 Brusino (bułg. Брусино),
 Bubino (bułg. Бубино),
 Chuchła (bułg. Хухла),
 Czerni rid (bułg. Черни рид),
 Czerniczino (bułg. Черничино),
 Czuczuliga (bułg. Чучулига),
 Dołno Łukowo (bułg. Долно Луково),
 Dołnosełci (bułg. Долноселци),
 Drabiszna (bułg. Драбишна),
 Głumowo (bułg. Глумово),
 Gorno Łukowo (bułg. Горно Луково),
 Gornosełci (bułg. Горноселци),
 Gorsko (bułg. Горско),
 Gugutka (bułg. Гугутка),
 Iwajłowgrad (bułg. Ивайловград) – stolica gminy,
 Kamiłski doł (bułg. Камилски дол),
 Karłowsko (bułg. Карловско),
 Kazak (bułg. Казак),
 Kobilino (bułg. Кобилино),
 Kondowo (bułg. Кондово),
 Konnici (bułg. Конници),
 Kostiłkowo (bułg. Костилково),
 Lensko (bułg. Ленско),
 Łambuch (bułg. Ламбух),
 Mandrica (bułg. Мандрица),
 Meden buk (bułg. Меден бук),
 Nowa liwada (bułg. Нова ливада),
 Odrinci (bułg. Одринци),
 Oreszino (bułg. Орешино),
 Paszkuł (bułg. Пашкул),
 Plewun (bułg. Плевун),
 Płaninec (bułg. Планинец),
 Pokrowan (bułg. Покрован),
 Popsko (bułg. Попско),
 Pystrook (bułg. Пъстроок),
 Rozino (bułg. Розино),
 Sborino (bułg. Сборино),
 Siw kładenec (bułg. Сив кладенец),
 Sławeewo (bułg. Славеево),
 Sokolenci (bułg. Соколенци),
 Swiraczi (bułg. Свирачи),
 Wetruszka (bułg. Ветрушка),
 Wis (bułg. Вис),
 Żelezari (bułg. Железари),
 Żelezino (bułg. Железино).

Przypisy 

Gminy w Bułgarii